Brome är ett efternamn.

Personer med efternamnet
Lotta Bromé, svensk programledare
Mathias Bromé, svensk ishockeyspelare